Miejscowości w Polsce 
 Trzebiechów – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Maszewo 
 Trzebiechów – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Trzebiechów
 Trzebiechów – osada leśna w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Trzebiechów